Агва Рика има више значења:
 Агва Рика (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Рика (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Рика (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику